Un supercorrent és un corrent superconductor, és a dir, un corrent elèctric que flueix sense dissipació en un superconductor. En determinades condicions, un corrent elèctric també pot fluir sense dissipació en metalls no superconductors microscòpicament petits. Tanmateix, aquests corrents no s'anomenen supercorrents, sinó corrents persistents.

Referències

Vegeu també 
 Efecte Josephson

Superconductivitat